Оппортуна () — святая игумения . День памяти — 22 апреля.

Житие святой Оппортуны — Vita et miracula Sanctae Opportunae — было написано через век после её кончины (приблизительно в 885—888) святым Адальхельмом, епископом Сэ, который считал, что он обязан своей жизнью и своим епископством св. Оппортуне.

Житие 
Будучи совсем юной, святая Оппортуна приняла постриг в монастыре Monasteriolum, что около , где её двоюрная сестра, св. Лантильда, была настоятельницей. Оппортуна приняла постриг от своего брата, св. Хродеганга, епископа Сэ. Хотя Монтрёй был всего в трёх милях от Сэ, святой Хродеганг был убит по дороге из города в монастырь. Впоследствии св. Оппортуна стала настоятельницей монастыря. По преданию, будучи настоятельницей, она была «истинной матерью всем монахиням», исправляя словом, а не телесными наказаниями их ошибки, существенные, чтобы о них помнить.

Некоторые источники сообщают, что святая Оппортуна отошла ко Господу после непродолжительной болезни, усугублённой горем, связанным с убийством её брата, которое произошло 3 сентября 769 года. Его убийство связывают с именем Хродоберта, что было связано с энергичным правлением во время семилетнего отсутствия последнего из-за пребывания в Риме. Хотя св. Оппортуна предвидела кончину брата, у неё не было возможности вмешаться. Впоследствии она похоронила брата в своём монастыре.
После кончины святой на её могиле были явлены чудеса, отчего к ней потянулись многие за помощью.

В житии св. Оппортуны описывается крестьянин, укравший осла из монастыря и не признававший преступления. Св. Оппортуна предстала с молитвой пред Господом, и на следующий день земли крестьянина были засолены. Раскаявшийся крестьянин не только вернул осла, но и передал земли монастырю.

Почитание 
Хотя имя святой не внесено в мартирологи, её почитание осуществлялось локально, как покровительницы Альменеша и одной из покровительниц Парижа. О ней рассказано в житии её родственника, Ходеганга. Во время правления Карла Лысого, согласно, произошло нападение викингов. Монастырь Монтрёй и монастырь Альменеш были разрушены, и её мощи были перенесены в приорат Мусси (Валь-д’Уаз). Впоследствии они были перенесены в Санлис. В 1374 году её правая рука и рёбра были перенесены в маленький храм в Париже, в Notre Dame des Bois, Paris. Большая часть главы св. Оппортуны остаётся в Мусси, в то время как её правая рука и часть главы пребывают в Альменешах. Кроме того, челюсть святой находится в приорате св. Хродеганга в Лиль-Адам. Раку святой в Париже носят вместе с мощами свв. Гонората и Женевьевы.

Иконография 
Св. Оппортуну часто изображают с настоятельским посохом, держащую реликварий. Иногда изображают Пресвятую Богородицу у её смертного одра или принцессу с корзиной черешни и Геральдической лилией.

Notes 
что означает «маленький монастырь», впоследствии он дал имя Монтрей-ла-Камб (Montreuil-la-Cambe).
Его, вероятно, не следует объединять с Хродегангом Мецским.
Брата св. Оппортуны объединяет с Хродегангом Мецским лишь один источник. Однако история, описанная в житии святой Оппортуны и касающаяся его епископства в Сэ и его убийства разбойником по дороге в Монтрёй отсутствует в его житии, где говорится, что он скончался 6 марта 776 года в Меце.
<li>В агиографии святых жён эпохи Меровингов обычно упоминают святую Женевьеву Парижскую (умерла в 502 году), написанное святым Венанцием Фортунатом «Житие» святой Радегунды (умерла в 587 году) и святую Гертруду Нивелльскую. К ним может быть добавлено житие святой Бригитты Ирландской (Smith 1995:13).
 Здесь св. Адальгельм предполагает, что она была взята на Небеса свв. Цецилией и Лючией.
 Осада Парижа (885—886) имела место во время правления Карла III Толстого.
<li>

Примечания

Ссылки 
 St. Opportuna from Butler’s Lives of the Saints 
 Sainte Opportune from the Diocese of Séez
 Den hellige Opportuna av Montreuil 

Святые Нормандии
Святые периода Каролингов
Католические святые
Католические монахини Франции
Бенедиктинские монахини
Канонизированные католические монахини
Христианские святые VIII века
Персоналии Франкского государства VIII века